Vilar Chão (Alfândega da Fé), een plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé
 Vilar Chão (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho